Bengt Berglund kan avse:

 Bengt Berglund (arkitekt) (född 1935)
 Bengt Berglund (keramiker) (född 1936), keramiker, skulptor och emaljmålare
 Bengt Berglund (konstnär) (1916–1999), konstnär och teckningslärare